Dimítrios Grammózis (en ), né le  à Wuppertal (ex-RFA), est un ancien footballeur grec reconverti entraîneur.

Biographie

Carrière de joueur 

Au cours de sa carrière de joueur en club, il dispute notamment 143 matchs en première division allemande, pour quatre buts inscrits, et 65 matchs en première division grecque, pour huit buts marqués.

Le 26 octobre 2008, il est l'auteur avec l'équipe d'Ergotelis, d'un doublé en championnat lors de la réception du club de Panionios. Toutefois, il ne peut empêcher la défaite de son équipe (2-5).

Il participe à la Coupe de l'UEFA avec le club du FC Kaiserslautern. Il atteint les demi-finales de cette compétition en 2001, en étant battu par le club espagnol du CD Alavés.

Carrière d'entraîneur 

Le 2 mars 2021, il est nommé entraîneur de Schalke 04. C'est le cinquième entraîneur à s'assoir sur le banc de Schalke pour la saison 2020-2021. Il est remercié le 6 mars 2022.

Statistiques

Statistiques de joueur

Statistiques d'entraîneur

Palmarès

Références

Liens externes 
 

Footballeur grec
Entraîneur grec de football
Joueur du KFC Uerdingen
Joueur du Hambourg SV
Joueur du FC Kaiserslautern
Joueur du FC Cologne
Joueur du Rot-Weiss Essen
Entraîneur du SV Darmstadt 98
Entraîneur du FC Schalke 04
Naissance en juillet 1978
Naissance à Wuppertal